По данным на 2022 год на Арубе проживают 122 320 человек. Население на 75% состоит из смешанных рас, на 15% из чернокожих и на 10% из представителей других национальностей и рас. Население происходит от индейцев , афро-карибцев, голландцев, испанцев, итальянцев и в меньшей степени от индо-карибской, португальской, английской, французской и филиппинской диаспор. В последнее время на остров наблюдается значительная иммиграция из соседних стран континентальной Америки и Карибского бассейна, возможно, иммигрантов привлекает более высокооплачиваемая работа. В 2007 году были введены новые иммиграционные законы, призванные помочь контролировать рост населения, ограничив пребывание иностранных рабочих на острове максимум тремя годами. Демографически Аруба ощутила на себе влияние своей близости к Венесуэле. Многие семьи Арубы происходят от венесуэльских иммигрантов. Наблюдается сезонный рост числа венесуэльцев, проживающих во «вторых домах»‎. Поскольку Аруба находится недалеко от Колумбии, на ней проживают колумбийские жители. Потомки индийских и яванских контрактников также живут на Арубе.

Большинство жителей страны проживают в Ораниенстаде и Синт-Николасе. Большинство поселений находятся на западных склонах гор острова.

Аруба обладает небогатой почвой и засушливостью, поэтому на ней не были развиты плантации и работорговля. В 1515 году испанцы перевезли всё население на Гаити для работы на медных рудниках; большинству было разрешено вернуться, когда ресурсы в шахтах были исчерпаны. Голландцы, взявшие власть на острове в свои руки столетие спустя, использовали остров в качестве источника мяса для других голландских владений в Карибском бассейне. Пасли скот в то время в основном араваки, которых на Арубе было больше, чем на большинстве Карибских островов. Хотя чистокровных араваков не осталось, черты лица некоторых современных островитян ясно указывают на наследственность генетики араваков. 

Двумя официальными языками являются нидерландский и папьяменто, который классифицируется как креольский язык. Этот язык образован в основном от португальского языка XVI века и нескольких других языков. Также распространены испанский и английский языки. Островитяне часто могут говорить на четырёх или более языках. Английский язык распространился на острове в период его оккупации англичанами в конце XVIII—начале XIX веков.

Дети на Арубе начинают ходить в школу в возрасте четырёх лет и, как правило, к этому времени владеют несколькими языками. Хотя основными языками Арубы являются папьяменто и голландский, английский язык преподаётся по достижении шестого класса.

Католицизм является доминирующей религией, которую исповедуют около 75 % населения. На острове также присутствуют протестантские конфессии.

Население 

По данным Всемирной книги фактов ЦРУ, в 2022 году на Арубе проживают 122 320 человек, что ставит Арубу на 188 место в мире по численности населения. Жители имеют смешанное происхождение, включая индейцев Какетио, африканцев и европейцев. В период с 1985 по 1987 год население сократилось из-за эмиграции, но в 1990 году эта тенденция была обращена вспять из-за развития нефтяной промышленности.

Статистика

Численность населения

Возрастные группы и пол

Этнические группы 

По оценкам, население Арубы на 75 % состоит из смешанных европейцев, африканцев, индейцев, 15% чернокожих и 10% представителей других национальностей. В 2019 году число прибывших венесуэльских беженцев составило около 17 000 человек, что составляет около 15 % населения острова.

Языки 

Официальными языками Арубы являются нидерландский и папьяменто. Однако, голландский язык является языком, используемым исключительно в административных и правоохранительных органах Арубы, папьяменто — язык, на котором говорит абсолютное число жителей Арубы. Папьяменто — язык креольского происхождения, на котором говорят в основном на Арубе, Бонайре и Кюрасао, и представляет собой смесь голландского, испанского, португальского и различных языков коренных народов Западной Африки. Английский язык также широко используется из-за постоянно растущего спроса в индустрии туризма. Также жители говорят на языках их стран происхождения, таких как немецкий, испанский и португальский.

Из книги Александра Эксквемелина «‎Пираты Америки» (), впервые опубликованной в 1678 году следует, что коренные жители Арубы в то время уже умели говорить по-испански. В XVIII веке Аруба поддерживала тесные экономические отношения с близлежащими испанскими колониями (ныне Венесуэла и Колумбия), и, таким образом, испанский язык начал становиться одним из основных языков. Некоторые венесуэльские телевизионные каналы начали транслироваться с Арубы, и в настоящее время на Арубе проживает значительная венесуэльская и колумбийская община. 12,6% населения Арубы говорит по-испански. Использование английского языка на Арубе началось в конце XVIII—начале XIX веков, когда англичане оккупировали Арубу, Бонайре и Кюрасао. В 1815 году, когда он снова стал голландским, местный чиновник написал, что на Арубе уже широко распространился английский язык.

На Арубе издаются четыре газеты на папьяменто (Diario, Bon Dia, Solo di Pueblo, Awe Mainta), три газеты на английском языке (Aruba Daily, Aruba Today, The News) и одна газета на голландском языке (Amigoe).

Религии

Когда голландцы получили контроль на Арубой в 1637 году, с острова были изгнаны испанские католические миссионеры. Голландцы развивали на острове протестантизм. В 1705 году были официально разрешены священники-иезуиты. Католическая церковь стала основной на Арубе и остаётся таковой по сей день (более 75 % исповедующих).

В 1654 году, когда голландцы потеряли свои территории в Бразилии, они эвакуировали еврейские общины из Ресифи в Новый Амстердам и Кюрасао. Эвакуированные в Кюрасао позже прибыли на Арубу, но покинули остров в XIX веке. Евреи вновь прибыли в 1924 году и в 1962 года основали на острове синагогу.

В начале XX века на Кюрасао сформировалась мусульманская община, образованная из эмигрантов из Сирии, Ливана и Суринама. Её представители перебрались на Арубу. В течение XX века на Арубе формировалось большое количество протестантских церквей. В 1940-ых годах на остров прибыли свидетели Иеговы. В 1986 мормоны провели на острове своё первое собрание. Несколько частей Книги Мормона были переведены на папьяменто и опубликованы на Арубе.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

На нидерландском языке

На английском языке 

 
 
 
 
 

Аруба
Аруба